Il singolare del torneo di tennis ATP Firenze 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Stefan Simonsson 4-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 José Luis Clerc (quarti di finale)
 Vitas Gerulaitis (campione)
 Adriano Panatta (secondo turno)
 Mario Martínez (primo turno)

 Claudio Panatta (secondo turno)
 Tony Giammalva (primo turno)
 Bernard Fritz (secondo turno)
 Juan Avendaño (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1982